Fußball-Bundesliga 2009./10. bila je 47. sezona Bundeslige, prve njemačke nogometne lige. Sezona je započela 7. kolovoza 2009., a zadnje kolo je odigrano 8. svibnja 2010. Branitelj prvaka bio je VfL Wolfsburg, a svoj 22. naslov prvaka Bundeslige osovojio je minhenski Bayern. Iz 2. Bundeslige su došli SC Freiburg, 1. FC Mainz i 1. FC Nürnberg.

Promovirani i degradirani
Karlsruher SC i Arminia Bielefeld su direktno ispali u 2. ligu zbog posljednjih pozicija na ljestvici 2008./09. sezone. Karlsruhe je završio dvogodišnje druženje među najboljim ekipama Njemačke, dok je Arminia ispala šesti put od osnutka Bundeslige.

Degradirane momčadi zamijenjene su prvakom 2. Bundeslige 2008./09., SC Freiburgom, te drugoplasiranim FSV Mainzom. Freiburg se vratio u prvu ligu nakon pet godina, Mainz se vratio u Bundesligu nakon ispadanja u sezoni 2006./07.

Treće mjesto u Bundesligi odlučivalo se razigravanjem za ostanak u dvije utakmice. FC Energie Cottbus kao 16-plasirani u Bundesligi sučelio se s 1. FC Nürnberg, koji je završio na 3. mjestu duge lige. Nürnberg je u obje utakmice pobijedio ukupnim rezultatom od 5:0 i zaradio svoju sedmu promociju u Bundesligu od njenog osnutka, što je rekord. Njihovi su protivnici su nakon tri godine ispali iz prve lige, što je značilo da u njoj neće sudjelovati nijedan klub iz bivše Istočne Njemačke, po drugi puta nakon uključenja istočnonjemačkih klubova u Bundesligu u sezoni 1991./92., nakon što se isti slučaj dogodio u sezoni 2005./06.

Stadioni i momčadi

Ljestvica

Rezultati

Razigravanje za ostanak
Šesnaesti na ljestvici Bundeslige igra s trećeplasiranim u 2. Bundesligi 2009./10. u dvije utakmice rauzigravanja (play-off). Ukupni pobjednik će igrati u Bundesligi 2010./11. Utakmice će se igrati 13. i 16. svibnja, s bundesligaškim klubom kod kuće u prvoj utakmici.

Statistika

Najbolji strijelci

Najbolji asistenti

Igrači mjeseca

Izvori

Vanjske poveznice
 Službena stranica Bundeslige  
 Bundesliga na DFB.com  
 Kicker magazin 

Njemačka nogometna Bundesliga